Wülfing ist der Familienname folgender Personen: 
Carl Wülfing (1812–1871), deutscher Maler
 Elke Wülfing (* 1947), deutsche Politikerin (CDU) 
 Emil von Wülfing (1872–1950), deutscher Verwaltungsjurist und Rittergutsbesitzer
 Ernst Anton Wülfing (1860–1930), deutscher Mineraloge und Chemiker
 Gerd Wülfing, ehem. deutscher Offizier der Volkspolizei der DDR und Chef der BDVP-Dresden
 Hans Wülfing (* 1952), deutscher Kirchenmusiker
Hermann Adolph Wülfing-Lüer (1836–1910), deutscher Medizininstrumentenmacher, Erfinder des Luer-Systems
 Hermann Wülfing (1873–1952), deutscher Generalleutnant

 Martin Wülfing (1899–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Paul Wülfing von Ditten (1880–1953), deutscher Vizeadmiral der Kriegsmarine

 Silke Wülfing (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Sulamith Wülfing (1901–1989), deutsche Künstlerin und Illustratorin
 Walter Wülfing (1901–1986), Präsident des Deutschen Ruder-Verbandes

Siehe auch:
 Wülfing-Museum, Industriemuseum in Radevormwald-Dahlerau 
 Wülfing-Stipendium, Stipendium zur Förderung junger deutscher Wissenschaftler aus der Archäologie und ihren Nachbarwissenschaften
 Bock von Wülfingen, niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Wulfing
 Wülffing
 Wülfingen (Begriffsklärung)